* 

 Moordkruis
 Memoriekruis (Wichelen)